Хавел се може бити:

Хафел или Хавел, река у Немачкој,
Вацлав Хавел, последњи председник Чехословачке, први председник Чешке Републике и писац.